Cinéma
The Bachelor Party est le titre original du film La Nuit des maris réalisé par Delbert Mann, sorti en 1957.

Télévision
The Bachelor Party est le titre original Enterrement de vie de démon,  de la série Angel